powierzchnia najmu brutto (ang. GLA, gross leasable area) 
 Port lotniczy Glasgow (kod IATA: GLA)
 Kwas gamma-linolenowy (GLA) – kwas tłuszczowy typu omega-6
 Greater London Authority – autonomiczne władze obszaru administracyjnego Wielki Londyn
 Great Lakes Airlines – regionalne linie lotnicze w Stanach Zjednoczonych